Da sich der deutsche Teil der Alpen ausschließlich in Bayern befindet, liegen auch die Skigebiete nur in diesem Bundesland. Allerdings werden nur die Berge in Oberbayern als Bayerische Alpen bezeichnet, während die im bayerischen Regierungsbezirk Schwaben Allgäuer Alpen genannt werden.

Weblinks 

 Skigebiete und Schneehöhen in Deutschland

!Alpen
!Skigebiete
Sport (Bayern)
Deutsche Alpen
Deutsche Alpen
Tourismus (Bayern)